Robert-Koch-Platz 10 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Robert-Koch-Platz 10 in Berlin, siehe Archiv der Akademie der Künste
 Robert-Koch-Platz 10 (Hannover), Einzeldenkmal